Ван Мале () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Мале, Адри (1910—1990) — нидерландский футбольный вратарь.
 Ван Мале, Китти (род. 1988) — нидерландская хоккеистка на траве.